Англада:

 Англада, Лола — каталонская писательница и художник-иллюстратор
 Англада Камараса, Эрменехильдо — испанский (каталонский) художник